In der Meesterklasse 2019/20 sollte die 97. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt werden, allerdings wurde der Wettbewerb wegen der COVID-19-Pandemie nach sechs von neun Runden vorzeitig beendet; es wurde weder der Meistertitel vergeben noch erfolgte ein Auf- oder Abstieg zur kommenden Saison. Titelverteidiger war LSG IntelliMagic, aus der Klasse 1 waren im Vorjahr Groninger Combinatie und Caissa Amsterdam aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskader siehe Mannschaftskader der Meesterklasse 2019/20.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 28. September, 2. und 23. November, 14. Dezember 2019, 1. Februar und 7. März 2020 und fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt. Die letzten drei Runden waren geplant für den 28. März, 18. April und 16. Mai 2020, wobei die letzte Runde zentral in Bloemendaal ausgerichtet werden sollte.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Einzelnachweise 

Meesterklasse
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Schachveranstaltung 2019
Schachveranstaltung 2020
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020